Motyka může být:

 Motyka – nástroj, který je vhodný pro okopávání rostlin v zahradnictví

příjmení
 Josef Motyka (1793–1865) – slezský a rakouský politik
 Stanisław Motyka (1906–1941) – polský horolezec, horský vůdce, lyžař a instruktor lezení
 Tomasz Motyka (* 1981) – polský sportovní šermíř